Reprezentace (z lat. re-praesentatio, znázornění, zpřítomnění) může znamenat: 

 v matematice
 reprezentace (znázornění) – znázornění, zobrazení, průmět
 grafická reprezentace
 reprezentace vektoru
 zobrazení nějaké matematické struktury do algebry matic
 reprezentace (grupa) – reprezentace grup

 ve společnosti
 zastupování, představování určité společenské skupiny (instituce, organizace, sportovního klubu, firmy)
 sportovní reprezentace
 fotbalová reprezentace
 hokejová reprezentace
 olympijská reprezentace
 politická reprezentace – zastupitelé či představitelé s politickým mandátem či pověřením vystupovat a jednat jménem obyvatel

Odvozené formy 
 člověk nebo činitel, způsobilý reprezentovat (čili reprezentativní), se nazývá reprezentant, a to ve dvojím možném významu: 
 reprezentant na základě oprávnění, pověření, schopností atd. (v politice, diplomacii, ve sportu apod.)
 reprezentant jako typický představitel, na základě statistických vlastností, který odpovídá například průměru nebo mediánu dané množiny, kterou má reprezentovat

 reprezentativní vzorek je ve statistice takový výběr relevantních vzorků z dané množiny (např. obyvatel), že se z jeho vlastností dá platně usuzovat na vlastnosti celé množiny (voličů, pacientů apod.)

Související články 
 reprezentativní bod
 prezentace
 implementace
 jednatel

Externí odkazy